Ре́тро от  — «назад», «обращённый к прошлому», «ретроспективный».
 Ретро — достаточно абстрактный художественно-исторический термин.
 «Ретро FM» — коммерческая музыкальная радиостанция, входит в ТОП 5 радиостанций России.
 «Ретро» — оркестр из г. Саратов, возрождающий старые джазовые партитуры 1910-х — 1940-х годов.
 «Ретро» — парк культуры и отдыха в городе Актобе, Казахстан.
  — футбольный клуб из Таллина.
 «Ретро втроём» — лирическая драма Петра Тодоровского. Ремейк фильма «Третья Мещанская».
 Ретро и Экзотика Мотор Шоу — это украинская выставка ретро- и экзотических автомобилей, на которой экспонируется более 200 редких автомобилей.
 Ретро-Минск — ежегодный международный слет ретро-автомобилей в Минске.
 Ретро-тачки. Советский апокалипсис — компьютерная игра, автомобильная аркада.